Tecolote Road es una estación del tranvía de San Diego localizada cerca de la salida de Interestatal 5 con Tecolote Road en San Diego, California. Funciona con la línea Azul y, yendo al sur, la estación de la que procede a esta estación es Clairemont Drive y la estación siguiente es Old Town Transit Center.

Enlaces externos 
 Mapas del Tranvía de San Diego
 — Estaciones del Tranvía de San Diego
 Estación Tecolote Road en Google Maps

Estaciones de la línea Azul (SDMTS)